Тефнут е съпруга на Шу и символизира влагата – заедно със съпруга си били двойка, която приемала образа на лъв и лъвица и били почитани в Менсет (Леонтополис). Тя е почитана и в Оксиринкос под формата на жена с лъвска глава. Именно Тефнут най-често се отъждествява с онази „далечна богиня“. Според тези легенда една богиня-лъвица – дъщеря на слънцето, тормозела пустинята на Нубия, където се била оттеглила след свада с Ра; той пратил след нея една маймуна (Онурис), за да я умири с дълга реч и да я върне при него, защото искал да я използва срещу неприятелите си. Тя последвала маймуната и след Филе „охладила жарта си“ във водите на Абатон – остров, където се намирал един от гробовете на Озирис. Под формата на котка, богинята била почитана из цял Египет, който тогава обиколила.

Египетски божества
Древноегипетска митология